

Кумак — село, Новоорський район, Оренбурзька область
 Кумак — селище, Ясненський міський округ, Оренбурзька область